Baumeyer ist der Familienname folgender Personen: 

 Fabienne Baumeyer (* 1978), Schweizer Badmintonspielerin
 Judith Baumeyer (* 1976), Schweizer Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Baumeier